Villefranche ou ville franche était un nom commun ou une expression du Moyen Âge qui se retrouve dans de nombreux toponymes.

Nom commun 
Une villefranche ou ville franche était une ville composée de « bourgeois » qui s'étaient affranchis du strict régime féodal d'un seigneur. Il arrivait également qu'un seigneur désireux de favoriser la colonisation d'une région attire les migrants en accordant à une ville des franchises ; c'est notamment le cas des bastides. De nombreuses villes françaises portent le nom de Villefranche, majoritairement dans le Sud de la France.

Toponyme

Toponyme simple 
 Villefranche (Allier), ancienne commune française de l'Allier, auj. intégrée à Villefranche-d'Allier
 Villefranche (Gers), commune française du Gers, renommée en Villefranche-d'Astarac le 1er janvier 2023
 Villefranche (Meuse), ancienne commune française de la Meuse, auj. intégrée à Saulmory-et-Villefranche
 Villefranche (Yonne), commune française de l'Yonne
 Villefranche, chef-lieu de la commune de Quart, en Vallée d'Aoste

Toponyme composé
 Villefranche-d'Albigeois, commune française du Tarn
 Villefranche-d'Allier, commune française de l'Allier
 Villefranche-d'Astarac, commune française du Gers
 Villefranche-de-Conflent, commune française des Pyrénées-Orientales ; gentilé :  Villefranchois
 Villefranche-de-Lauragais, commune française de la Haute-Garonne,   gentilé : Villefranchois
 Villefranche-de-Lonchat, commune française de la Dordogne
 Villefranche-de-Panat, commune française de l'Aveyron ; gentilé : Villefranchans
 Villefranche-de-Rouergue, commune française de l'Aveyron,  gentilé : Villefranchois
 Villefranche-du-Périgord, commune française de la Dordogne
 Villefranche-du-Queyran, commune française de Lot-et-Garonne
 Villefranche-le-Château, commune française de la Drôme
 Villefranche-sur-Cher, commune française de Loir-et-Cher
 Villefranche-sur-Mer, commune française des Alpes-Maritimes, gentilé : Villefranchois
 Villefranche-sur-Saône, commune française du Rhône,   gentilé : Caladois
 Labastide-Villefranche, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Hilaire-de-Villefranche, commune française de la Charente-Maritime
 Saulmory-et-Villefranche, commune française de la Meuse

Toponymes approchant 
 , toponyme équivalent normanno-picard
 , toponyme équivalent plus au nord
 , toponyme correspondant semi-francisé
 Vilafranca, toponyme correspondant en occitan et catalan, en fait, le nom d'origine de la plupart des Villefranche.
 , toponyme correspondant en italien et en espagnol
 Freetown, toponyme correspondant en anglais
 , toponyme correspondant en allemand
 , toponyme correspondant francisé

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France